Compactena är ett släkte av fjärilar. Compactena ingår i familjen snigelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snigelspinnare
Compactena